Schwendebach und Schwendebächle sind geographische Namen

Gemeinde und Ort:
 Schwendebach (Dornbirn), Rotte der Stadt Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg

Gewässer:
 Schwendebach (Kreppbrunnenbach), rechter Zufluss des Kreppbrunnenbachs bei Im Ried, Gemeindeteil Roggenbeuren, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, der über den Bittebach und die Deggenhauser Ach in die Seefelder Aach mündet
 Schwendebach (Rotach), im Oberlauf Zinkentobelbach, rechter Zufluss der Rotach unterhalb von Urnau, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schwendebach (Sitter), rechter Oberlauf der Sitter bei Weissbad, Gemeinde Schwende, Kanton Appenzell Innerrhoden

 Schwendebächle (Rotach), rechter Zufluss der Rotach beim Hof Weißenbach, Gemeindeteil Homberg, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg 
 Schwendebächle (Urseebach), rechter Zufluss des Urseebach bei Lenzkirch, Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg. Siehe auch Urseetal

Siehe auch:
 Schwendenbach, rechter Zufluss des Flinsbachs oder Fleinsbachs (zur Körsch) in Bernhausen, Stadt Filderstadt, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schwendibach (Begriffsklärung)